Святогорская лавра в Донецкой области
Святогорский монастырь (Пушкинские Горы)